Il singolare del torneo di tennis ITF Women's La Marsa 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Yvonne Meusburger che ha battuto in finale Viktorija Kan 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Yvonne Meusburger (Campionessa)
 Dinah Pfizenmaier (primo turno)
 Irina Chromačëva (secondo turno)
 Anne Schäfer (secondo turno)

 Cristina Dinu (primo turno)
 Myrtille Georges (primo turno)
 Maša Zec Peškirič (secondo turno)
 Danka Kovinić (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's La Marsa 2013